Leptomantellidae — семейство насекомых из отряда богомоловых (Mantodea). 4 рода.

Описание 
Мелкие богомолы с тонким удлинённым зеленоватым телом.
От близких групп отличаются следующими признаками: голова без выступа; окулярные вздутия отчетливые, округлые; супракоксальная дилатация хорошо выражена; верхушечные доли передних бёдер с довольно длинными шипами; все шипы передних конечностей удлиненные; четыре дискоидальных шипа; переднее бедро с 4 постеровентральными шипами; задневентральные шипы передних голеней неравной длины; оба пола полнокрылые, крылья в основном прозрачные или субгиалиновые; церки короче половины длины брюшка, цилиндрические.

Распространение 
Встречаются в юго-восточной Азии, включая Индию и Индокитай.

Классификация 
4 рода, около 15 видов. Семейство Leptomantellidae было образовано в 2019 году в результате общей ревизии и реклассификации всех богомолов мировой фауны на основе типового рода Leptomantella. В него были включены роды из подсемейства Caliridinae, ранее входившего в семейство Tarachodidae. Таксон Leptomantellidaeв в новой системе богомолов включён в состав надсемейства Nanomantoidea (из группы Cernomantodea) и инфраотряда Schizomantodea. На декабрь 2020 года к семейству относят следующие таксоны до рода включительно:

 Aetaella Hebard, 1920 (2 вида)
 Hebardia Werner, 1921 (1 вид)
 Hebardiella Werner, 1924 (2 вида)
 Leptomantella Burmeister, 1838 (более 10 видов)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Antonio Arnovis Agudelo Rondón, Francesco Lombardo, Lauro José Jantsch. (2007). Checklist of the Neotropical mantids (Insecta, Dictyoptera, Mantodea). Biota Colombiana 8 (2) 105—158, ссылка
 Wieland, Frank. (2010). The phylogenetic system of Mantodea (Insecta: Dictyoptera). Dissertation… Doktorgrades… Universität zu Göttingen. 2010. 1—341pp. ссылка

Ссылки 
 family Leptomantellidae. Mantodea Species File Online. Version 5.0/5.0..
Богомоловые
Семейства насекомых